oorspronkelijke naam van Oudeschans (Westerwolde) 
Bellingwolderzijl, een sluis te Finsterwolderhamrik
Waddenhaven
Plaats in Groningen